Le Championnat NCAA de basket-ball 1979 met aux prises 40 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basketball universitaire. Cette édition commence le 9 mars et se termine avec la finale le 26 mars au Special Events Center de Salt Lake City en Utah. Les Spartans de Michigan State, dont la vedette est Magic Johnson, également désigné  du tournoi, gagnent la finale sur le score de 75 à 64 face aux Sycamores d'Indiana State de Larry Bird.

Organisation du tournoi 

C'est la première édition où le classement de l'ensemble des participants au tournoi final est déterminé par le comité de la NCAA Division 1. Dans chacune des quatre régions, les équipes classées de une à six sont directement qualifiées pour le deuxième tour du tournoi. Les équipes classées de sept à dix disputent le premier tour.

La compétition 

les Sycamores d'Indiana State atteignent le tournoi final de la NCAA en étant invaincu sur la saison. Ils sont ainsi désignés tête de série numéro de la région . Les trois autres têtes de série sont les Bruins d'UCLA, les Fighting Irish de Notre Dame et les Tar Heels de la Caroline du Nord, ces trois équipes étant respectivement affectées dans les régions , , .

La petite université d'Indiana State, qui atteint pour la première fois de son histoire cette phase, est dirigée par Bill Hodges, jeune entraîneur qui est pour la première fois responsable d'une équipe universitaire, l'entraîneur Bob King ayant connu des problèmes médicaux, anévrisme. Elle est peu médiatisée et doit attendre de disputer sa vingt-sixième rencontre, dernière de la phase régulière, pour se voir diffuser sur une télévision nationale. Avec trois victoires face à Virginia Tech puis Oklahoma et enfin Arkansas en finale régionale, elle se qualifie pour le , disputé à Salt Lake City.

La région Est voit ses deux têtes de série disparaitre lors de leur premier match, au deuxième tour : les Tar Heels par Penn et Duke par St. John's. Penn, qui a éliminé Iona lors du tour précédent, franchit les deux tours suivants en battant Syracuse puis St. John's.

DePaul, tête de série numéro deux de la région  atteint la finale régionale en s'imposant face aux Trojans d'USC puis aux Golden Eagles de Marquette. Ils s'imposent face à UCLA sur le score de 95 à 91.

Magic Johnson est le meneur des Spartans de Michigan State, championne de la , l'une des conférences les plus compétitives du pays.  Désignés numéro deux de la région , les Spartans s'imposent 95 à 64 face  aux Cardinals de Lamar, 87 à 71 face aux Tigers de LSU, et 80 à 68 face aux Fighting Irish de Notre Dame lors de la finale régionale. Ils se qualifient pour le  pour la première fois depuis 1957.

Est

Mideast

Midwest 

  Après prolongation

Ouest 

  Après prolongation

Final Four 

Disputé au Special Events Center de Salt Lake City, le  voit les Sycamores s'imposer 76 à 74 face à DePaul pour disputer le titre national. Ils deviennent la huitième équipe de l'histoire à atteindre la finale du  sans connaitre la moindre défaite de la saison. Larry Bird, qui a marqué successivement 22, 29, 31 lors des trois rencontres précédentes du tournoi final, inscrit 35 points, capte 16 rebonds et délivre 9 passes.

La deuxième demi-finale est moins serrée : Magic Johnson réussit un triple-double avec 29 points, 10 rebonds et 10 passes lors de la demi-finale contre Pennsylvanie. Il est secondé par Greg Kelser qui réussit 28 points, les Spartans s'imposant finalement 101 à 67.

L'affrontement entre les deux stars de chaque équipe est l'événement attendu par tous. Lors de la réunion d'avant match l'équipe de NBC qui produit le match décide finalement de remplacer le documentaire initialement prévu sur Bob King, empêché d'entraîner depuis le depuis de la saison pour un problème médical : Don Ohlmeyer, le producteur exécutif, résume ceci par un : .

Magic Johnson remporte cet affrontement en inscrivant 24 points. Bird, qui s'est fracturé le puce gauche trois semaines plus tôt contre New Mexico State lors du tournoi de la  est gêné par une défense de zone qui limite son influence. Il est réduit à 7 réussites sur 21 tirs tentés, pour un total de 19 points, et seulement deux passes décisives : c'est son pire match de toute sa carrière universitaire. Michigan s'impose finalement sur le score de 75 à 64. Bird admet plus tard que si les deux équipes se rencontreraient dix fois, les Spartans remporteraient huit de celles-ci.

Bibliographie

Notes et références 

1979
Basket-ball en 1979
Sport aux États-Unis en 1979